Soltész Erzsébet (1916–2011) zenetanár, zeneiskolai igazgató (dr. Soltész Elekné, Soltész Erzsi)
Dr. Soltész Erzsébet (1952) politológus, egyetemi docens
Soltész Erzsébet (1974) Jászai Mari-díjas színművész (Soltész Bözse)
Soltész Erzsébet (?) az Egy Csepp Figyelem Alapítvány dietetikusa
Soltész Erzsébet (?) informatikus, a Nexon Kft. HR-informatikai szakértője
Horváthné Soltész Erzsébet (?) a Hild kapcsolattartó igazgatója